Perisporium är ett släkte av svampar. Perisporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Perisporium